Gminy w USA:
 Sni-A-Bar (ang. Sni-A-Bar Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Jackson
 Sni-A-Bar (ang. Sni-A-Bar Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Lafayette